D-4D (; übersetzt: Direkteinspritzender Viertakt Dieselmotor) ist die Marketingbezeichnung von Toyota eines Turbodiesel-Direkteinspritzer System mit Common-Rail-Technologie. 

Es wurde von Toyota und Denso entwickelt. Wie alle anderen modernen Dieselmotoren wird auch dieser Typ mit Hilfe von Zündkennfeldern mit einer Motorsteuerung betrieben. Dazu dient das Toyota Computer Control System (TCCS). Die Entwicklung des D-4D begann 1995, die ersten PKW mit dem System wurden 1997 auf den Markt gebracht. Da Dieselmotoren für PKW in Asien und in den USA nur selten nachgefragt werden, wurde das D-4D System eigens für den Europäischen Markt entwickelt. Die Hauptabsatzmärkte der Toyota Gruppe liegen jedoch in den USA und in Asien.

Das D-4D findet Anwendung in Toyota Dieselmotoren, eine Ausnahme bilden die Dieselmotoren von Toyota, die mit D-CAT arbeiten. Das D-CAT System stellt eine Weiterentwicklung des D-4D Systems dar, es basiert auf dem D-4D System.
Das D-4D arbeitet mit einem Einspritzdruck von 1.350 bis 1.600 bar und liegt damit unter dem D-CAT System mit 2.000 bar. (Stand: 2009)

D4d
D4D
Motorenmodell_(Diesel)